Cyganka peut désigner :

Toponymie
 :
 Cyganka, village du powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 Cyganka, village du powiat de Żyrardów, dans la voïvodie de Mazovie
 Cyganka, village de la voïvodie de Lublin
 Cyganka, village de la voïvodie de Silésie
 Cyganka, village de la voïvodie de Poméranie